Pajonios z Mende – grecki rzeźbiarz 
 Pajonios – jeden z daktylów